Petrolandense – abitanti di Petrolândia (Pernambuco)
Petrolandense – abitanti di Petrolândia (Santa Catarina)